Backstreet Girl steht für

 Mitglied der Backstreet Girls
 das Lied Back Street Girl von The Rolling Stones